Bognár András (1932–1989) irodalomtörténész, nyelvész, honismereti kutató
 Bognár András (1937–2019) horvátországi magyar földrajztudós, az MTA külső tagja